Talki désigne en Pologne :
 Talki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Talki, village de la voïvodie de Podlachie